Gašper Kopitar, slovenski hokejist, * 13. avgust 1992, Hrušica.

Kopitar je člansko kariero začel v sezoni 2009/10, ko je zaigral za klub Portland Winterhawks v ligi WHL. Sredi sezone 2010/11 je prestopil v ligo USHL h klubu Des Moines Buccaneers, pri katerem je dobil več priložnosti na ledu. Za sezono 2012/13 je prestopil v klub Mora IK, ki igra v švedski 2. ligi. V klubu se mu je kmalu po začetku sezone zaradi odpovedi lige NHL pridružil brat Anže Kopitar, s katerem je zaigral skupaj v napadu. Oktobra 2013 je Moro zapustil in ostal brez kluba do začetka januarja 2014, ko je prestopil v Ontario Reign lige ECHL. Pred sezono 2015/16 je prestopil v drug ECHL klub Manchester Monarchs.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih mladinskih prvenstvih, med letoma 2010 in 2012. Novembra 2012 ga je selektor in oče Matjaž Kopitar prvič vpoklical v člansko reprezentanco za prijateljski turnir v Hali Tivoli, kjer je na prvi tekmi proti italijanski reprezentanci dosegel svoj prvi reprezentančni gol. Leta 2013 je nastopil na olimpijskih kvalifikacijah in svetovnem prvenstvu elitne divizije.

Pregled kariere

|-
| Portland Winterhawks
| WHL
| 09/10
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Winterhawks
| WHL
| 10/11
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Des Moines Buccaneers
| USHL
| 10/11
|
| 55
| 12
| 12
| 24
| +1
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 11
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Des Moines Buccaneers
| USHL
| 11/12
|
| 52
| 24
| 15
| 39
| -1
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska ml liga
| 12/13
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mora IK
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 42
| 8
| 6
| 14
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 185
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 

Slovenski hokejski napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti Portland Winterhawks
Hokejisti Des Moines Buccaneers
Hokejisti Mora IK
Hokejisti Ontario Reign
Hokejisti Manchester Monarchs